Histoplasma är ett släkte av svampar. Histoplasma ingår i familjen Ajellomycetaceae, ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Histoplasma

de:Histoplasma capsulatum
es:Histoplasma capsulatum
fr:Histoplasma capsulatum
ja:ヒストプラズマ属
nl:Histoplasma capsulatum